Demak (Javanisch: ꦢꦼꦩꦏ꧀) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Tengah, im Zentrum der Insel Java. Mitte 2022 leben hier etwa 1,2 Millionen Menschen. Hauptstadt und Regierungssitz des Verwaltungsdistrikts ist die gleichnamige Stadt Demak, etwa 25 km nordöstlich der Provinzhauptstadt Semarang gelegen. Die Region war das Zentrum des Sultanats Demak, welches im 15. Jahrhundert gegründet wurde. Im 18. Jahrhundert gelangte die Region unter die Kontrolle der Niederländischen Ostindien-Kompanie.

Geografie

Lage 
Der Regierungsbezirk Demak erstreckt sich zwischen 6°43′26″ und 7°09′43″ s. Br. sowie zwischen 110°27′58″ und 110°48′47″ ö. L. Er hat folgende Nachbarn: im Norden den Regierungsbezirk Jepara, im Nordosten/Osten Kudus, im Südosten Grobogan, im Süden den Bezirk Semarang, im Westen die Stadt Semarang. Im Nordwesten bildet die Küstenlinie der Javasee eine natürliche (Landes-)Grenze.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Demak in 14 Distrikte (Kecamatan), die nach ihren Verwaltungssitzen (Ibu Kota) benannt sind. Von den untergeordneten 249 Dörfern haben 6 als Kelurahan urbanen Charakter.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 lebten im Kabupaten Demak 1.203.956 Menschen, davon 596.136 Frauen (49,51 %) und 607.820 Männer. Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 0,85 Prozent. 69,99 % (842.677) gehörten 2020 zur erwerbsfähigen Bevölkerung; 24,21 % waren Kinder (bis 14 Jahre) und 5,79 % waren im Rentenalter (ab 65 Jahren).

Mitte 2022 bekannten sich 99,25 Prozent der Einwohner zum Islam, Christen waren mit 0,73 % (6.652 ev.-luth. / 2.234 röm.-kath.) vertreten, 0,01 % waren Buddhisten. Zur gleichen Zeit waren von der Gesamtbevölkerung 43,14 % ledig; 51,10 % verheiratet; 1,62 % geschieden und 4,16 % verwitwet.

Bevölkerungsentwicklung 

 Bevölkerungsentwicklung des Kabupaten Demak von 1971 bis 2020
 Ergebnisse der Volkszählungen Nr. 3 bis 8 – Sensus Penduduk (SP)
 Ergebnisse von drei intercensalen Bevölkerungsübersichten (1995, 2005, 2015) – Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)

Bevölkerungsfortschreibung durch die örtlichen Registrierstellen

Weblinks 

 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Demak (indonesisch/englisch)
 Profil Kondisi Geografis Kabupaten Demak (mit Karte) (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Tengah
Geographie (Java)